Bogdănești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bogdănești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Bogdănești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Bogdănești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Bogdănești (Mogoș), Dorf im Kreis Alba
 Bogdănești (Vidra), Dorf im Kreis Alba
 Bogdănești (Scorțeni), Dorf im Kreis Bacău
 Bogdănești (Traian), Dorf im Kreis Bacău
 Bogdănești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Bogdănești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Bogdănești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Bogdănești (Fălciu), Dorf im Kreis Vaslui
 Bogdănești (Bujoreni), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bogdănești (Oteșani), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bogdănești (Tomșani), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Bogdănești (Briceni), Dorf im Rajon Briceni